Миннегулов () — это фамилия:

  (род. 1935) — советский и российский моряк.
 Миннегулов, Рушан Рустемович (род. 1992) — российский спортсмен.
 Миннегулов, Хатип Юсупович (род. 1939) — советский и российский литературовед.

  (род. 1939) — советский и российский учитель.